Шейх Мухаммед бин Тани (до 2 октября 1788 — 18 декабря 1878) (), Мухаммед бин Тани бин Мухаммед Аль Тамир () — второй хаким Дохи после своего отца шейха Тани бин Мухаммеда Аль Тамира, с 1868 года хаким всего Катара. Он известен прежде всего как отец шейха Джасима бин Мухаммада Аль Тани, основателя эмирата Катар, отбившего свои владения от османской армии в конце XIX века.

Биография 

Шейх Мухаммед бин Тани родился в Фувайрате (англ., Катар) до 2 октября 1788 года, его отцом был шейх Тани бин Мухаммед Аль-Тамир (ум. 1860). Он был вторым из пяти его сыновей. После продолжительной жизни в Фувайрате семья перебралась в 1847 году в Доху, где отец Мухаммеда занял должность хакима. После смерти отца в 1860 году, Мухаммед стал главой своего клана и хакимом Дохи. Вскоре шейх Мухаммед бин Тани расширил своё влияние на весь Катарский полуостров и укрепил свои позиции на внешнем уровне, вступив в союз с Фейсалом бин Турки, эмиром второго саудовского государства, который лично посетил Катар в начале 1851 года.

В 1863 году катарцы предприняли попытку освободиться из-под власти Бахрейна. В 1867 году бахрейнцы нанесли поражение объединенным силам местных племен, но в сентябре 1868 года англичане свергли шейха Бахрейна Мухаммада. Новый шейх Али признал независимость Катара. 12 сентября 1868 года шейх Мухаммед бин Тани подписал договор с полковником Льюисом Пелли, британским резидентом в Персидском заливе, признавшем независимость Катара.

В июне 1871 года Мухаммед бин Тани признал вассальную зависимость от Османской империи, в Эль-Биде обосновался специальный турецкий чиновник, а шейх Мухаммед был объявлен каймакамом Катара.

В 1876 году Мухаммед бин Тани отрёкся от власти в связи с преклонным возрастом в пользу своего старшего сына шейха Джасима бин Мухаммада Аль Тани.

Дети 
У шейха Мухаммеда было 8 детей: шестеро сыновей и две дочери, обе с неизвестными именами.

Смерть 

Шейх Мухаммед умер через два года после своего отречения от престола в 1876 году. Он умер 18 декабря 1878 года, в тот же день празднуется Национальный день Катара, в результате естественного старения.

См. также 

 Эмир Катара
 Аль Тани
 Джасим бин Мухаммад Аль Тани

Примечания

Ссылки 
 Royal Ark: The Al Thani Dynasty (page 2)
 Al Thani Tree, offered in Arabic
 Official Page in Al Thani Tree, offered in Arabic

Эмиры Катара
Родившиеся в 1780-е годы
Политики по алфавиту
Политики XIX века
Правители XIX века